Mabel steht für:

 Mabel (Name), ein weiblicher Vorname
 Ringname von Nelson Frazier (1971–2014), US-amerikanischer Wrestler
 Mabel (dänische Band), dänische Popgruppe
 Mabel (italienische Band), italienischer Dance-Act
 Mabel (Sängerin) (* 1996), britisch-schwedische R&B-Sängerin und Songwriterin
 Mabel Mabel (* 1951), argentinische Tangosängerin

Mabel ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mabel (Florida)
 Mabel (Illinois)
 Mabel (Minnesota)
 Mabel (Missouri)
 Mabel (North Carolina)
 Mabel (Oregon)
 Mabel (Pennsylvania)

Sonstiges:
 Mabel Island, Insel im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Kap Mabel, Kap von Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis